Оси́нский райо́н () — административно-территориальное образование (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Иркутской области России. Входит в состав Усть-Ордынского Бурятского округа.

Административный центр — село Оса.

География 
Осинский район расположен в юге центральной части Иркутской области, его территория относится к лесостепной зоне. Площадь района — 4400 км², лесом занято 76 % его территории.

Граничит на юге и юго-западе с Боханским, на западе с Нукутским, на северо-западе и севере с Усть-Удинским, на северо-востоке с Жигаловским, на востоке с Качугским районами области.

История 
Осинский район несколько раз образовывали и упраздняли. В 1944 году по указу Президиума Верховного Совета РСФСР из состава Боханского района выделился Осинский. В 1962 году Осинский район был упразднён и влился в Боханский. В 1975 году их опять разделили. Датой образования района считается 5 ноября 1975 года.

К 30-летнему юбилею района было учреждено звание «Почетный гражданин Осинского района».

Население

Территориально-муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления в Осинском районе было образовано 12 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Населённые пункты
В Осинском районе 37 населённых пунктов.

Ранее выделялся посёлок Нефтеразведка  — ныне часть п. Бильчир.

Экономика 
Основная отрасль промышленности — лесная. Переработка сельскохозяйственной продукции — вид деятельности пищевой промышленности района.

В сельском хозяйстве развиты земледелие и животноводство. Земельный фонд района составляет 440 223 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения — 90 657 га. Производством сельхозпродукции занимаются , 42 КФХ.

Социальная сфера 
В районе имеется 16 домов культуры, 4 клуба, филиал окружного центра народных промыслов, 6 народных коллективов художественной самодеятельности, 19 библиотек, 2 детские художественные школы, детская школа искусств.

Примечания

Ссылки 
 Осинский район
 Осинский район на сайте Прибайкалья